Stanczak ist der Name von

 Ed Stanczak (1921–2004), US-amerikanischer Basketballspieler
 Jake Stanczak (* 1981), US-amerikanischer Disc-jockey
 Julian Stanczak (1928–2017), US-amerikanischer Maler
 Patrick Stanczak (* 1955), französischer Taekwondo
 Piotr Stańczak (unbekannt–2009), polnischer Geologe
 Wadeck Stanczak (* 1961), französischer Schauspieler